Das eiserne Gebet — студійний альбом групи Stahlgewitter, яка грає у стилі RAC. Альбом був випущений у 1996 році.

Композиції

Примітки

Посилання 
 
 Stahlgewitter—Das eiserne Gebet  на Discogs
 Stahlgewitter—Das eiserne Gebet  на last.fm

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Stahlgewitter